Georg Großmann ist der Name folgender Personen:

 Georg Friedrich von Großmann (1807–1871), königlich preußischer Generalleutnant
 Georg Ulrich Großmann (* 1953), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer, siehe G. Ulrich Großmann
 Georg Großmann (Bobfahrer), Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1980 für die Bundesrepublik Deutschland